María Pía de Borbón (en italiano, Maria Pia di Borbone; Gaeta, 2 de agosto de 1849-Biarritz, 29 de septiembre de 1882) fue una princesa de las Dos Sicilias hasta la abolición de dicho reino en 1861, e infanta de España por matrimonio.

Biografía

Familia 
María Pía era la octava hija del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de su segunda esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria. Sus abuelos paternos eran el rey Francisco I de las Dos Sicilias y María Isabel de Borbón, infanta de España; mientras que sus abuelos maternos fueron el archiduque Carlos de Austria-Teschen (héroe austriaco y vencedor de la batalla de Aspern-Essling) y la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Miembro de una familia numerosa, María Pía tenía 12 hermanos (incluyendo a su hermano mayor, Francisco, hijo único del primer matrimonio del padre). Tímida y reservada, tanto la princesa como sus hermanos fueron criados amorosamente por su madre, que odiaba las fiestas de la corte y la vida mundana y prefería dedicarse en exclusiva a la educación de sus hijos.

Exilio 
Con el avance de la Expedición de los Mil de Giuseppe Garibaldi hacia Sicilia y Calabria, la familia real de las Dos Sicilias se refugió en Gaeta, donde las tropas fieles a Francisco II combatieron ferozmente durante tres meses. El 13 de febrero de 1861, el ejército capituló y obligó al rey y a su familia a exiliarse en Roma. Bajo la protección del papa Pío IX, la realeza destronada se instaló inicialmente en el Palacio del Quirinal y, posteriormente, el Palacio Farnesio. Fue en este exilio romano donde se iniciaron las negociaciones para la boda de María Pía.

Matrimonio e hijos 

Tras el fracaso de los intentos por casar a la joven princesa con un archiduque austriaco (como sus hermanas mayores, María Anunciada y María Inmaculada), finalmente se firmó el acuerdo matrimonial con el ex soberano del pequeño Ducado de Parma. Incluso destronado, Roberto I de Parma era un pretendiente disputado por su fortuna y las dificultades financieras enfrentadas por sus primos de las Dos Sicilias, tras la confiscación de sus bienes, fueron decisivas para el éxito de las negociaciones.

La ceremonia de boda se celebró en Roma el 5 de abril de 1869. El matrimonio tuvo doce hijos, de los que seis fueron declarados incapacitados mentalmente por María Antonia de Braganza segunda esposa de Roberto I (esto se debió a la estrecha relación entre Roberto y María Pía, que eran primos segundos) tras la muerte de este:

 María Luisa (1870-1899), princesa de Parma. Se casó con Fernando I de Bulgaria, zar de Bulgaria; con descendencia.
 Fernando (1871-1872), príncipe de Parma.
 Luisa María (1872-1943), princesa de Parma, declarada incapacitada mental.
 Enrique (1873-1939), duque titular de Parma (1907-1939); declarado incapacitado mental.
 María Inmaculada (1874-1914), princesa de Parma, declarada incapacitada mental.
 José (1875-1950), duque titular de Parma (1939-1950); declarado incapacitado mental.
 María Teresa (1876-1959), princesa de Parma, declarada incapacitada mental.
 María Pía (1877-1915), princesa de Parma; declarada incapacitada mental.
 María Beatriz (1879-1946), princesa de Parma. Se casó con Pietro Lucchesi Palli, con descendencia.
 Elías I (1880-1959), regente titular de Parma por sus hermanos (1907-1939 y 1939-1950), y duque titular de Parma (1950-1959). Se casó con la archiduquesa María Ana de Austria con descendencia.
 María Anastasia (1881-1881), princesa de Parma.
 Augusto (1882-1882), príncipe de Parma.

Muerte 
La peligrosa rutina de gestaciones y partos consecutivos (doce hijos en trece años de matrimonio), volvió a la princesa obesa y enfermiza. María Pía murió de fiebre puerperal el 29 de septiembre de 1882 en Biarritz, una semana después de dar a luz a su último hijo. Su cuerpo fue sepultado en Villa Borbone, en Viareggio.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Ancestros

Bibliografía 
 Willis, Daniel, The Descendants of Louis XIII, Clearfield Co., Inc., Baltimore, Maryland, 1999,ISBN 0-8063-4942-5, p. 342. (en inglés)
 Hammond, Beate, "Maria Theresia, Elisabeth, Zita - Jugendjahre großer Kaiserinnen", Ueberreuter 2002 (en alemán)
 Maria Pia della Grazia di Borbone, Principessa di Borbone delle Due Sicilie

Referencias

Enlaces externos 

Duquesas consortes de Parma
Infantas de España por matrimonio
Princesas de las Dos Sicilias
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Infantes de España del siglo XIX
Fallecidas por parto
Italianas del siglo XIX
Nacidos en Gaeta
Fallecidos en Biarritz